Леонов, Геннадий: Леонов, Геннадий Алексеевич (1947—2018) — советский и российский учёный в области кибернетики и механики.
 Леонов, Геннадий Валентинович (1948—2019) — советский и российский учёный-техник.